Ждирец може бити:

 Ждирец (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Ждирец (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Ждирец (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Ждирец (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република